Кримскотатарски се може односити на:
 Кримскотатарски језик
 Кримски Татари